Daimon kann sich beziehen auf: 

 die Personifikation der Lebensbestimmung eines Menschen in der griechischen Mythologie, siehe Daimon
 eine wohlwollende Gottheit in der griechischen Mythologie, siehe Agathos Daimon
 einen Markennamen für Trockenbatterien, siehe Paul Schmidt (Unternehmer)
 eine japanische Stadt in der Präfektur Toyama, 2005 eingemeindet von Imizu
 einen Rang in der Hierarchie der Ferengi im fiktiven Star-Trek-Universum

Folgende Personen tragen den Namen Daimon:

 ein griechischer Erzgießer, siehe Daimon (Erzgießer)
 Mikishi Daimon (* 1956), japanischer Politiker
 Masaru Daimon, eine Figur in der Anime-Serie Digimon Data Squad

Folgende Personen tragen den Vornamen Daimon:

 Daimon Shelton (* 1972), amerikanischer Football-Spieler
 Daimon Hellstrom, ein Marvel Comics-Charakter

Siehe auch:

 Daemon (Begriffsklärung)
 Damon (Begriffsklärung)
 Demon (Begriffsklärung)
 Die Dämonen (Begriffsklärung)
 Dämon (Begriffsklärung)
 The Daemons (Begriffsklärung)